Гремучий — родник, памятник природы местного значения. Находится в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону, в западном жилом массиве.

Описание 
Родник «Гремучий» называют Гремучим родником, Гремучим ключом или просто Гремучкой, или Святой источник Донской иконы Божией Матери. Согласно легенде «Гремучим» он был назван Петром I, когда тот, проезжая мимо, услышал сильный шум вод родника. Родник расположен вблизи храма Преподобного Серафима Саровского, его чудодейственную силу связывают с Донской иконой Божией Матери . За родником начинается железная дорога.

Впервые Гремучий источник описал известный геолог и палеонтолог профессор Владимир Владимирович Богачёв в геологическом путеводителе по ростовским окрестностям, опубликованном в 1919 году. Раньше действительно источник гремел на всю округу. Он низвергался под огромным напором с довольно большой высоты. Шум падающей воды был слышен задолго до приближения к самому источнику.

В 1990 годах Гремучий источник был облагорожен и освящён. Церковь установила здесь большой белый крест. Построена тумба, а вода забрана в трубы. Возле родника соорудили два бассейна и лестницы, установили лавочки. Бассейны неглубокие. Один — маленький, детский, глубиной меньше метра. Другой — взрослый, чуть больше и глубже. Поплавать в них особо не получится, но окунуться можно. При выходе из бассейна вода стекает небольшим красивым водопадом. Вода чистая, прозрачная и считается целебной.

Родник имеет мощный напор воды и не замерзает зимой. Вода в роднике прозрачная и холодная, её температура круглый год 10 градусов. Родник пользуется популярностью у населения, его вода используется для питья и купания. Купаются в Гремучем роднике даже в крещенские морозы. Родник ухожен, оборудован раздевалками и небольшой парковкой.

Проезд 
До источника можно добраться пешком от проспекта Стачки. Рядом находятся железнодорожные пути и станция Ростов-Берег. На Привокзальной и Амбулаторной улицах установлены указатели на родник.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Гремучий источник
 
 Родники Ростова-на-Дону
 Родники Ростова: Гремучий источник

Бассейн Дона
Достопримечательности Ростова-на-Дону
Родники Ростовской области
География Ростова-на-Дону
Охраняемые природные территории Ростовской области